Wasteland (computerspel), een computerspel van Electronic Arts uit 1988
 Wasteland (Riverside), een muziekalbum van Riverside uit 2018
 Wasteland (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1999
 Wasteland (10 Years), een nummer van 10 Years uit 2005

Zie ook 
 Waste Land (doorverwijspagina)